Åbergsson är ett svenskt efternamn, som också har använts som författarpseudonym. Den 31 december 2013 var 6 personer bosatta i Sverige med efternamnet Åbergsson.

Personer med efternamnet Åbergsson

 Andreas Viktor Åbergsson (1835–1897), jurist, ämbetsman och politiker
 Anna Åbergsson (1871–1937), förespråkare för koloniträdgårdsrörelsen
 Carolina Åbergsson (1778–1866), skådespelare
 Gustav Åbergsson (1775–1852), skådespelare
 Margaretha Christina Åbergsson (död 1810), ballerina

Författarspseudonymen Åbergsson
 Oscar Rydqvist (1893–1965) skrev under detta namn

Källor

Svenska efternamn